Die Saison 2016/17 der 3. Liga im Handball der Frauen war die siebte in ihrer Geschichte. In vier Staffeln mit insgesamt 48 Mannschaften wurde um die inoffizielle nord-, ost-, süd- und westdeutsche Meisterschaft sowie die Qualifikation zur 2. Bundesliga gespielt.

Modus 
Die 3. Liga der Frauen besteht aus vier Staffeln, deren Zusammensetzung nach geografischen Gesichtspunkten erfolgte. Gespielt wurde in jeder Staffel ein Doppelrundenturnier. Die vier Staffelsieger stiegen in die Zweite Bundesliga auf. Die drei letztplatzierten Mannschaften jeder Staffel stiegen in die entsprechenden Oberligen ab. Abweichend von dieser generellen Festlegung konnte es zu anderen Auf- und Abstiegsszenarien kommen, die in der Spielordnung des DHB sowie den Durchführungsbestimmungen verbindlich geregelt waren.

Staffel Nord 
Der TV Oyten verzichtete auf sein Aufstiegsrecht in die Zweite Bundesliga.

Legende:
{|style="border: 1px solid;" cellspacing="1" cellpadding="0" 
|-
|bgcolor="#ccffcc"|
| 
|align="left"|Aufsteiger in die 2. Bundesliga
|-
|bgcolor="#ffcccc"|
| 
|align="left"|Absteiger in die Oberligen
|-
|(A)
| 
|align="left"|Absteiger der Saison 2015/16
|-
|(N)
| 
|align="left"|Aufsteiger der Saison 2015/16 (Neuling)
|}

Staffel Ost 
Der Berliner TSC zog seine Mannschaft zum Saisonende zurück.

Legende:
{|style="border: 1px solid;" cellspacing="1" cellpadding="0" 
|-
|bgcolor="#ccffcc"|
| 
|align="left"|Aufsteiger in die 2. Bundesliga
|-
|bgcolor="#ffcccc"|
| 
|align="left"|Absteiger in die Oberligen
|-
|(A)
| 
|align="left"|Absteiger der Saison 2015/16
|-
|(N)
| 
|align="left"|Aufsteiger der Saison 2015/16 (Neuling)
|}

Staffel West 

Legende:
{|style="border: 1px solid;" cellspacing="1" cellpadding="0" 
|-
|bgcolor="#ccffcc"|
| 
|align="left"|Aufsteiger in die 2. Bundesliga
|-
|bgcolor="#ffcccc"|
| 
|align="left"|Absteiger in die Oberligen
|-
|(A)
| 
|align="left"|Absteiger der Saison 2015/16
|-
|(N)
| 
|align="left"|Aufsteiger der Saison 2015/16 (Neuling)
|}

Staffel Süd 

Legende:
{|style="border: 1px solid;" cellspacing="1" cellpadding="0" 
|-
|bgcolor="#ccffcc"|
| 
|align="left"|Aufsteiger in die 2. Bundesliga
|-
|bgcolor="#ffcccc"|
| 
|align="left"|Absteiger in die Oberligen
|-
|(A)
| 
|align="left"|Absteiger der Saison 2015/16
|-
|(N)
| 
|align="left"|Aufsteiger der Saison 2015/16 (Neuling)
|}

Siehe auch 
 Handball-Bundesliga 2016/17
 2. Handball-Bundesliga 2016/17
 DHB-Pokal der Frauen 2016/17

Weblinks 
 Offizielle Webseite der 3. Liga Frauen beim Deutschen Handballbund (DHB)
 Übersicht 3. Liga 2016/17 auf sis-handball.de
 Übersicht 3. Liga 2016/17 auf bundesligainfo.de

Einzelnachweise 

2016
Handballsaison 2016/17